Пет Іген (,  25 квітня 1918, Блекі —  3 червня 2008, Берклі Гайтс) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1935 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 29 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Амеріканс», «Бруклін Амеріканс», «Детройт Ред-Вінгс», «Бостон Брюїнс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 600 матчів у НХЛ, включаючи 46 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Працював граючим тренером у клубі «Нельсон Мейпл-Ліфс», згодом очолював різноматні клуби Східної хокейної ліги.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1942.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1949.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»